В настоящее время в Нижнем Новгороде открыто более 15 парков, для 8 из них созданы предприятия по обслуживанию: шесть — для парков культуры и отдыха, по одному для ландшафтного и детского. Наиболее известные парки: Сормовский, Автозаводский, «Швейцария», Кулибина, 1 Мая, «Дубки» и лесопарк Щёлоковский хутор. Многие сцены фильмов: «Жизнь Клима Самгина», «Вишнёвый омут», «Сибирский цирюльник», «Дети Арбата» снимались на Щёлоковском хуторе, в музее архитектуры и быта народа нижегородского Поволжья.

Доходы предприятий в 2007 году составили 47 млн рублей.

Парки 

 Парк 1 Мая — 15 га, старейший парк в заречной части города. Он был заложен в 1894 году и находился на территории Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки 1896 г..
 Автозаводский парк — 69,2 га, 14 аттракционов, большой фонтан, обслуживается муниципальным унитарным предприятием.
 Парк «Дубки» — расположен в Ленинском районе, обслуживается муниципальным учреждением культуры.
 Парк Кулибина — 12 га, обслуживается отделом коммунального хозяйства администрации Нижегородского района. Находится на территории бывшего Петропавловского кладбища, сохранилась кладбищенская церковь.
 Парк Победы (Нижегородский район, набережная Гребного канала) заложен в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне рядом с Александровским садом.
 Парк Пушкина (Советский район) — 10 га, расположен между улицами Белинского и Тимирязева. В 2008 году изменено зонирование 50 % территории парка для строительства нового здания Театра оперы и балета.
 Сормовский парк — 146 га, 9 аттракционов, обслуживается муниципальным унитарным предприятием.
 Станкозаводский парк (сад имени Маяковского) — в 2009 году, после длительного перерыва, возобновились работы по благоустройству — ул. Арктическая.
 Парк «Швейцария» (Приокский район) — 380 га, обслуживается муниципальным унитарным предприятием.

Парк исторической реконструкции 
 Pax Romana (парк) — парк исторической реконструкции на тему римской истории с элементами стилизации, расположенный на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги, в городе Бор Нижегородской области.

Сады 

 Александровский сад
 Губернаторский сад
 Ботанический сад
 Архиерейский сад (Нижегородский район) — 2,5 га, в советское время — Сад Свердлова, обслуживается ООО «Торнадо»

Лесопарки 
 Анкудиновский лес
 Зелёный Город
 Копосовская дубрава
 Стригинский бор
 Щёлоковский хутор — лесопарк в Советском и Приокском районах, где расположен Музей архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья.

Скверы 

 Сквер на площади Горького
 Сквер «Звездинка»
 Сквер на площади Свободы
 Сквер на Московском шоссе

Зоопарки 
 «Швейцария» («Мишутка») в одноимённом парке (закрыт, ликвидирован)
 «Лимпопо» в Сормовском парке
 Детский зоопарк «Мадагаскар» в Сормовском парке
 Живой уголок «Теремок» в парке им. 1 мая

См. также 
 Экологическое состояние Нижнего Новгорода

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 

 Парки культуры и отдыха Нижнего Новгорода, admgor.nnov.ru — список предприятий по обслуживанию парков. Для некоторых парков соответствующие предприятия были упразднены.
 Описание и фото городских парков, anisnn.ru 
 Парки Нижнего Новгорода, map.cek.ru
 Описания парков на nn.ru
 Парки Нижнего Новгорода, «НТА—Приволжье»
 Старые парки Нижнего Новгорода , «Нижегородские Новации».
 Киреева Т. В. Тенденции и проблемы развития ландшафтной архитектуры Нижнего Новгорода

Сады и парки Нижнего Новгорода
Достопримечательности Нижнего Новгорода